Comitatul Wayne, conform originalului din engleză, Wayne County, este numele a șaisprezece comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează.

Comitate din Statele Unite 
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wayne, statul  -- (Categorie și format)

Persoane 

 Wayne County, fostul nume al artistului Jayne County

Vezi și 

 Wayne (dezambiguizare)
 Comitatul Wayne (dezambiguizare)
 Districtul Wayne (dezambiguizare)
 Way (dezambiguizare)

Dezambiguizări comitate SUA
Nume proprii